Се́рпухов может означать:

Населённые пункты 
 Серпухов — город в Московской области.
 Серпухов-7 — прежнее (1960—1965 гг.) название города Протвино Московской области.
 Серпухов-13 — посёлок (военный городок Вооруженных Сил Российской Федерации) в Серпуховском районе Московской области.
 Серпухов-15 — посёлок (военный городок Вооруженных Сил Российской Федерации), располагается на территории Жуковского района Калужской области, население посёлка состоит на регистрационном учёте в Серпуховском районе Московской области.

Железнодорожные станции 
 Серпухов — железнодорожная станция Курского направления МЖД.
 Серпухов-ветка (Серпухов-2) — грузовая железнодорожная станция Курского направления МЖД.

Организации 
 «Серпухов» — российский футбольный клуб из города Серпухова в 1999—2005 гг.
 «Серпухов» — ныне действующий российский футбольный клуб из города Серпухова.

Техника 
 «Серпухов» — российский малый ракетный корабль проекта 21631.

См. также 
 Серпуховская (станция метро)